Adam Hełm-Pirgo (1852-1932), oficer, kartograf
 Kazimierz Pirgo (1879-1936), inżynier
 Marian Hełm-Pirgo (1897-1995), oficer, architekt